back
Toni Söderholm är en finländsk (finlandssvensk) ishockeyspelare (back), född den 14 april 1978 som spelade för EHC Red Bull München åren 2015-16. Säsongen 2007/2008 och  2008/2009 spelade Söderholm i Frölunda HC i den svenska Elitserien. Han har även spelat i UMass-Amherst, Helsingfors IFK och SC Bern. Sedan 2019 är han Tysklands landslagstränare.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Finländska ishockeyspelare
Spelare i Frölunda HC
Män
Födda 1978
Levande personer
Personer från Grankulla
Spelare i EHC Red Bull München
Finlandssvenska ishockeyspelare